TKB může znamenat:

 TKb 1479 – německá parní lokomotiva
 TKB-059 – sovětská útočná puška
 zkratka pro pražský Tunelový komplex Blanka